Географія
 Тихий океан — частина світового океану.

Інше
 Тихий океан — американський телевізійний мінісеріал виробництва HBO про тихоокеанську війну США у Другій світовій війні.